Francia
 Lyons-la-Forêt – comune dell'Eure
 Stati Uniti d'America
 Lyons – città della Contea di Boulder, Colorado
 Lyons – capoluogo della Contea di Toombs, Georgia
 Lyons – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Lyons – città della Contea di Greene, Indiana
 Lyons – capoluogo della Contea di Rice, Kansas
 Lyons – villaggio della Contea di Ionia, Michigan
 Lyons – township della Contea di Ionia, Michigan
 Lyons – città della Contea di Burt, Nebraska
 Lyons – capoluogo della Contea di Wayne, New York
 Lyons – villaggio della Contea di Fulton, Ohio
 Lyons – città della Contea di Linn, Oregon
 Lyons – borough della Contea di Berks, Pennsylvania
 Lyons – città della Contea di Walworth, Wisconsin